Руснаците в Китай са етническо малцинство в страната. Според преброяването на населението през 2002 година те са 15 631 души.

История 
Първи руски заселници в Китай са албазинците (потомци на казаците), те се присъединяват към манджурската императорска гвардия през 1685 година. Значителната имиграция започва през 1897 година, при строителството на Китайско-източната железопътна линия, следваща голяма имиграция е след Октомврийската революция в Русия. След създаването на Китайската народна република по-голяма част от руснаците емигрират към Австралия и Югоизточна Азия.

Численост и дял 
Численост и дял на руснаците в Китай по субекти според преброяването на населението през 2002 година:

Вижте също 
 Население на Китай

Източници 

 
Етнически групи в Китай